Dexter Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Dexter Township (Kansas)
 Dexter Township (Michigan)
 Dexter Township (Minnesota)
 Dexter Township (North Dakota)
 Dexter Township (South Dakota)